Het Zuid-Tirol voetbalelftal is een team van voetballers dat Zuid-Tirol vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden. Als lid van de FUEV kan Zuid-Tirol deelnemen aan de Europeada, het Europese voetbalkampioenschap voor groepen die een minderheidstaal spreken en die geen lid kunnen zijn van de FIFA en de UEFA.

EK-historie 
Europeada

Bondscoaches

Internationale uitslagen

Externe links
 Zuid-Tirol FUEV.
 Europeada.

Zuid-Tirol